Михаи́л Серге́евич Восле́нский (6 декабря 1920, Бердянск, Украинская ССР — 8 февраля 1997, Бонн, Германия) — советский историк, социолог и философ. Доктор исторических наук, доктор философских наук, профессор. Получил известность благодаря своей многократно переиздававшейся книге «Номенклатура», в которой описал возникновение и жизнь правящей элиты Советского Союза.

Биография 
Отец, Сергей Иванович, был экономистом (в 1917 году — эсер, председатель Совета и Городской думы в Туле); мать, Вера Семёновна, работала преподавателем математики, а её сестра Ю. С. Крушкол впоследствии стала известным историком-антиковедом. Семья переехала в Москву в 1925 году. В детстве Михаил был знаком с Л. Г. Дейчем, с которым поддерживала связи семья.

В 1939 году он окончил среднюю школу и поступил на исторический факультет МГУ. После окончания МГУ год работал в Коломенском учительском институте. Затем вернулся в Москву и в 1945 году поступил в аспирантуру.

В 1946 году работал переводчиком на Нюрнбергском процессе, затем в Союзническом контрольном совете по Германии (в Берлине). В 1947 году вернулся в Москву. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1953—1955 годах работал во Всемирном совете мира, в 1955—1972 — старший научный сотрудник в Академии наук и учёный секретарь Комиссии по разоружению.

В ноябре 1955 года поступил на работу в сектор общих проблем империализма Института экономики АН СССР, откуда в августе 1956 года перешёл в ИМЭМО — сначала в сектор международных отношений, а потом возглавил группу в Отделе информации. В 1965 году защитил докторскую диссертацию по теме «Проблемы современной „восточной“ политики германского империализма».

В 1966—1967 годах — профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Университета дружбы народов им. П. Лумумбы.

Всё это время Восленский часто выезжал в загранкомандировки по линии АН СССР, Советского комитета защиты мира и Пагуошского комитета. В апреле 1970 года он перешёл на работу в Институт всеобщей истории АН СССР.

В 1972 году, находясь в частной поездке в ФРГ по приглашению президента Г. Хайнемана, Восленский стал невозвращенцем. В 1976 году он был лишён советского гражданства,  и восстановлен в нём лишь в августе 1990 года. Руководил Исследовательским институтом по изучению советской современности (Бонн, Германия).

Автор книги «Номенклатура» (1970, СССР, самиздат; 1980, Австрия; 1984, США), основанной на идеях М. Джиласа, изложенных в книге «Новый класс». В книге был проанализирован советский правящий класс, она издана на более чем десяти языках.

Труды 
 Из истории политики США в германском вопросе (1918—1919). — М.: Госполитиздат, 1954.
 Внешняя политика ФРГ. — М.: Изд-во ИМО, 1961.
 «Восточная» политика ФРГ (1949—1966). — М.: Наука, 1967
 Тайные связи США и Германии. Блок империалистов против Октября (1917—1919) — М.: Наука, 1968.
 Номенклатура. — London: OPI, 1984, 1990.
 Номенклатура. — М.: МП «Октябрь» — Советская Россия, 1991

Примечания

Ссылки 

 Класс господствующий и обреченный. (Интервью с автором книги «Номенклатура» М. С. Восленским) // Посев. — 1984. — № 11.

Дипломаты СССР
Историки СССР
Социологи СССР
Социологи Германии
Советологи
Преподаватели Государственного социально-гуманитарного университета
Сотрудники Института экономики РАН
Сотрудники ИМЭМО
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Беглецы из СССР
Принудительно лишённые советского гражданства
Мемуаристы русского зарубежья
Социологи по алфавиту
Преподаватели МПГУ